India
 Delhi
 Újdelhi

 Amerikai Egyesült Államok
 Delhi (Colorado)
 Delhi (Georgia)
 Delhi (Illinois)
 Delhi (Iowa)
 Delhi (Kalifornia)
 Delhi (Louisiana)
 Delhi (Minnesota)
 Delhi (Missouri)
 Delhi (város, New York)
 Delhi (falu, New York)
 Delhi (Oklahoma)
 Delhi (Texas)
 Delhi (Wisconsin)
 Delhi Charter Township (Michigan)
 Delhi Township (Minnesota)
 Delhi Township (Hamilton megye, Ohio)